Marreith (historisch: Marreut) heißen folgende geographischen Objekte:

 Marreith (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Marreith (Gemeinde Waldburg), Ortschaft von Waldburg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Obermarreith, Untermarreith (Ortschaften von St. Oswald, Bezirk Freistadt)